Нагаи — японская фамилия. Известные носители:

 Нагаи, Ацуко (род. 1974) — японская дзюдоистка.
 Нагаи, Го (род. 1945) — известный японский мангака, автор многочисленных произведений в жанре научной фантастики, ужасов и эротики.
 Нагаи, Дзюндзи (род. 1981) — японский биатлонист.
 Нагаи, Итиро (род. 1931) — японский сэйю.
 Нагаи, Кэнсукэ (род. 1989) — японский футболист, нападающий клуба «Нагоя Грампус» и сборной Японии.
 Нагаи, Кафу (1879—1959) — японский писатель, драматург и мемуарист.
 Нагаи, Такаси (1908—1951) — японский врач, свидетель атомной бомбардировки Нагасаки.
 Нагаи, Юитиро (род. 1979) — японский футболист.
 Нагаи, Юка (род. 1998) — японская фигуристка-одиночница.

Другое:
 Нагаи (город) — город в Японии, находящийся в префектуре Ямагата.
 Нагаи — стадион в Осаке.
 Нагаи — устаревшее название ногайцев.